Gouvernement Alain Juppé peut désigner ces gouvernements français :
 gouvernement Alain Juppé (1) du  au  ;
 gouvernement Alain Juppé (2) du  au .

Voir aussi 
 Alain Juppé
 Historique des gouvernements de la France